São Francisco (Alcochete), een plaats in Portugal
São Francisco (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
São Francisco (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
São Francisco (rivier), een rivier in het noordoosten van Brazilië
São Francisco (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
São Francisco (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe

Zie ook
San Francisco (doorverwijspagina)